Накаї — омофонні японські прізвища (中 居 або 中 井).

Відомі носії 
  (1901–1988) -японський кінооператор.
  (р.1967) — японський сейю.
  (р. 1972) — японський музикант, актор, телеведучий, учасник бой-бенду SMAP
  (1882–1952) — японський ботанік
  (р. 1969) — японська сегістка, 1-я королева-Мейдзін

Накаї — японські топоніми.

  — селище в повіті Асігаракамі префектури Канагава
  — залізнична станція в Токіо, на лініях Синдзюку та Оедо.